Teka Group – międzynarodowa korporacja założona w 1924 roku w Niemczech. Specjalizuje się w produkcji urządzeń kuchennych, armatury łazienkowej, pojemników przemysłowych oraz kuchni profesjonalnych.

Teka Group posiada 25 fabryk w Europie, Azji i Ameryce, 57 oddziałów i zatrudnia 4842 pracowników. Swoje produkty sprzedaje w ponad 116 państwach. Oferta produktowa obejmuje zarówno zlewozmywaki i baterie kuchenne, jak i piekarniki, płyty indukcyjne i gazowe, okapy kuchenne, pralki, zmywarki, lodówki.

W Polsce TEKA rozpoczęła działalność w 1994 r.

Linki zewnętrzne 
 .

Producenci sprzętu AGD
Przedsiębiorstwa w Niemczech